Обсерватория Кингснейк — астрономическая обсерватория, основанная в 2001 году в Сегине, Техас, США.

Руководители обсерватории 
 Джон МакКласки

Инструменты обсерватории 
 0.45-m f/4.5 Newtonian + CCD

Направления исследований 
 Открытие новых астероидов
 Астрометрия астероидов и комет

Основные достижения 
 Открыто 113 астероидов с 1998 по 2005 года, которые уже получили постоянное обозначение
 3711 астрометрических измерений опубликовано с 2001 по 2005 года

Примечания

Ссылки 
 Сообщение от руководителя обсерватории

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «Kingsnake Observatory»

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Список кодов обсерваторий

Астрономические обсерватории Техаса
Здания и сооружения, построенные в 2001 году в США
Астрономические обсерватории по алфавиту
Гуадалупе (округ, Техас)
2001 год в Техасе
2001 год в науке